Эльдар Асланбиевич Хашпаков — российский боец смешанных единоборств, представитель полусредней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2011 года, известен по участию в турнирах престижной бойцовской организации ACA. Победитель Grand-Prix Tech-Krep FC Prime Selection 2018 года, победитель Кубка Москвы по Союзу ММА России (2014).

Спортивные достижения

Смешанные единоборства 
 Кубок Москвы по Союзу ММА России (Москва 2014) — 
 Grand-Prix Tech-Krep FC Prime Selection (2018) —

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|11-3
| Марк Хульм
|Решением (единогласным)
|ACA 119: Фролов - Карлос да Сильва
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
| Александр Чернов
|Решением (единогласным)
|ACA 106: Фролов - Магомедов
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|9-3
| Устармагомед Гаджидаудов
|Решением (единогласным)
|ACA 104: Гончаров - Вахаев
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
| Махмуд Мусалов
|Сабмишном (удушение сзади)
|Tech-Krep FC Prime Selection 2018
|
|align="center"|1
|align="center"|2:31
|
|. 
|-
|Победа
|align=center|8-2
| Заур Исаев
|Решением (единогласным)
|Tech-Krep FC Prime Selection 2018
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-2
| Андрей Колосов
|Решением (большинством судейских голосов)
|Tech-Krep FC Prime Selection 2018
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
| Ален Гаибов
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACB 28 - Young Eagles 4
|
|align="center"|3
|align="center"|3:28
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-2
| Бекназар Каизанар 
|Техническим нокаутом (удары)
|ACK Eurasian Commonwealth Cup 2015
|
|align="center"|1
|align="center"|1:08
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-2
| Багаутдин Абасов
|Решением (единогласным)
|ACB 58 Young Eagles 17
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|3-2
| Азиз Пахрудинов
|Сабмишном (удушение треугольником)
|BftN - Battle for the North
|
|align="center"|2
|align="center"|2:35
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
| Айнди Атабаев
|Решением (единогласным)
|ProFC Grand Prix Global - Caucasus
|
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|2-1
| Ислам Мамедов
|Сабмишном (рычаг локтя)
|ProFC Grand Prix Global - Caucasus
|
|align="center"|1
|align="center"|2:54
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Махмуд Мусалов
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|PBSC Black Sea Cup
|
|align="center"|1
|align="center"|1:04
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Турал Гумбатов
|Техническим нокаутом (удары)
|FCF - CIS Pro Tournament
|
|align="center"|1
|align="center"|2:25
|
|. 
|}

Ссылки 
 Профиль Эльдара Хашпакова на сайте Sherdog
 Профиль Эльдара Хашпакова на сайте Fighttime
 Профиль Эльдара Хашпакова на сайте ACA MMA

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Кабардино-Балкарии
Бойцы смешанных единоборств России